Chanson à boire, article décrivant ce genre de chanson.
 Chanson (à boire), chanson anonyme de 1793.
 Chanson à boire, œuvre chorale de Francis Poulenc (1922).
 Chanson à boire, l'une des trois chansons de Don Quichotte à Dulcinée, composition de Maurice Ravel sur un poème de Paul Morand (1932).

Homonymie de titre